Der Ortsname Eschlikon bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
eine Gemeinde im Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau; siehe Eschlikon
eine Ortschaft der Gemeinde Dinhard, Kanton Zürich; siehe Eschlikon ZH